Гміна Олесниця може посилатися на такі сторінки:
 Гміна Олесниця (Сташовський повіт) — сільська гміна у Свентокшиському воєводстві
 Гміна Олесниця (Олесницький повіт) — сільська гміна у Нижньосілезькому воєводстві